Il doppio  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jamie Delgado e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Carlos Berlocq e Leonardo Mayer hanno battuto in finale 7–6(1), 6–3 Mariano Hood e Horacio Zeballos.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Brian Dabul /  Sergio Roitman (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale) 
 Mariano Hood /  Horacio Zeballos (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2009